Mac OS X Cheetah – sistema operativo a base UNIX sviluppato dalla Apple Inc. per i computer Macintosh. 
Cheetah Racing Cars – casa automobilistica australiana
Cheetah – personaggio dei fumetti DC Comics
Cheeta – scimpanzé amico di Tarzan
Lamborghini Cheetah – veicolo fuoristrada della Lamborghini
 Cheetah – EP di Aphex Twin del 2016